Orgueil est un nom propre ou un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale).

Sciences et techniques 
 La météorite d'Orgueil, ou simplement Orgueil, est une météorite de type chondrite carbonée, tombée en 1864 dans un champ de la commune d'Orgueil (Tarn-et-Garonne, France).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Orgueil et Passion est un film américain de Stanley Kramer, sorti en 1957 ;
  est le titre de plusieurs adaptations (au cinéma et à la télévision) du roman éponyme de Jane Austen ;
 Orgueil et Quiproquos () est une série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2008, au Royaume-Uni ;
 L'Orgueil des marines () est un film américain de Delmer Daves, sorti en 1945 ;
 Le Cheval d'orgueil est un film français de Claude Chabrol, sorti en 1980 ; c'est l'adaptation du livre éponyme de Pierre-Jakez Hélias ;
 L'Homme, l'Orgueil et la Vengeance () est un western spaghetti de Luigi Bazzoni, sorti en 1967 ; il est adapté de la nouvelle Carmen de Prosper Mérimée ;
 Les Sept Péchés capitaux I : l'orgueil est un film muet français de Louis Feuillade, sorti en 1910 ;

Littérature et bande dessinée 
 Orgueil et Préjugés () est un roman de Jane Austen, paru en 1813 ;
 Orgueil et Préjugés et Zombies est un roman américain parodique de Seth Grahame-Smith, paru en 2009 ;
 L'Orgueil de Tortillas est une série de bande dessinée de David Bou Aziz ;
 L'Orgueil du puma est le  de la saison 12 de la série télévisée d'animation Les Simpson ;
 Le Cheval d'orgueil est un livre largement autobiographique de Pierre-Jakez Hélias, paru en 1975 ;
 L’Édifice d’orgueil () est une nouvelle de Jack London, publiée aux États-Unis en 1910 ;
 La Rage et l'Orgueil () est un essai d'Oriana Fallaci, paru en 2002.

Monuments 
 Le castrum d'Orgueil est un ensemble fortifié situé dans la commune de Mauroux (département du Lot), en France ;
 Le château de Mont-Orgueil est situé dans la commune de Gouray, sur l’île de Jersey.

Psychologie 
 L'orgueil est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui.

Toponyme 
 Orgueil est une commune de Tarn-et-Garonne, en France.

Homonymie de titre